GH poate fi:

 Ghana, codul ISO 3166-1 și FIPS 10-4 al acestei țări
 .gh, domeniu de internet de nivel superior (TLD) pentru Ghana

Legături externe 
  „GH” la acronymfinder.com